Jalgaon – città indiana nel distretto di Jalgaon
 Jalgaon – città indiana nel distretto di Buldhana
 Jalgaon – città censuaria indiana nel distretto di Ratnagiri